Хаджер-Ламис (, ) — административный регион в Республике Чад.
 Административный центр — город Масакори.
 Площадь — , население —

География 
Регион Хаджер-Ламис находится в западной части Чада и занимает северные районы прежней префектуры Шари-Багирми. На северее граничит с регионами Лак, Канем и Бахр-эль-Газаль, на востоке с регионами Батха и Гера, на юге с регионом Шари-Багирми и столичным регионом Нджамена. Западной границей Хаджер-Ламис является государственная граница между Чадом и Камеруном.

Административное деление 
В административном отношении регион делится на 3 департамента — Дабаба (состоит из 3 супрефектур: Бокоро, Нгама и Мойто), Дагана (3 супрефектуры: Масакори, Караль и Турба), Хараз-эль-Биар (3 супрефектуры: Массагет, Мани и Нджамена-Фара). Крупные города Хаджер-Лами — административный центр региона Масакори, а также Бокоро и Нгама.

Населённые пункты 
 Джермая
 Джимтило
 Дугиа
 Мидекин
 Нгура

Регионы Чада